Срджан Мрвалевич (; 16 мая 1984, Белград, Черногория) — черногорский дзюдоист, участник Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, лучший спортсмен Черногории 2011 года по решению Олимпийского комитета Черногории.

На Церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 был знаменосцем команды Черногории.

Карьера 
На Олимпиаде 2008 года выступал в категории до 81 кг. Уступил в четвертьфинале нидерландскому дзюдоисту Гийому Элмонту.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне выступал в весовой категории до 81 кг. Уступил на третьем этапе канадцу Антуану Валуа-Фортье, победив при этом на втором этапе дзюдоиста из Фиджи Джосатеки Наулу.

Примечания

Ссылки 
 
 
 С. Мрвалевич на сайте Летних Олимпийских игр 2012 года 

Дзюдоисты Черногории
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Дзюдоисты по алфавиту
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года